Гамбија се први пут појавила на Олимпијским играма 1984. године и од тада је слала своје спортисте на све наредне одржане Летње олимпијске игре.

На Зимским олимпијским играма Гамбија никада није учествовала. Представници Гамбије закључно са Олимпијским играма одржаним 2012. године у Лондону нису освојили ни једну олимпијску медаљу.

Национални олимпијски комитет Гамбије (-{Gambia National Olympic Committee}-) је основан 1972. а признат од стране МОКа 1976. године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Алжира по спортовима на ЛОИ
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних дисциплина и спортова на истим играма рачунат само једном.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Ламин Драме, 17 година и 2017 дана Атланта 1996. атлетика
 Најстарији учесник: Момоду Сар, 36. година и 237 дана Атланта 1996. атлетика
 Највише учешћа: 4 Давда Џалоу (1984, 1988, 1992, 1996,) атлетика
 Највише медаља: 
 Прва медаља:
 Прво злато:
 Најбољи пласман на ЛОИ: - 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 
 
 Резултати Гамбије на сајту sports-reference.com

Гамбија на олимпијским играма